Grindel est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 
 Grindel, commune  suisse du canton de Soleure

Patronyme 
 Eugène Grindel (1895-1952), poète français connu sous son nom de plume Paul Éluard ;
Reinhard Grindel (1961-) journaliste et politicien allemand ;